Equíon (pare de Penteu).
 Equíon (fill d'Hermes).
 Equíon (fill de Porteu).